Champniers (Charente)
Champniers (Vienne)
ook:
Champniers-et-Reilhac,  Dordogne